Miejscowości w USA:
 Westlake – miasto w stanie Luizjana, w parafii Calcasieu
 Westlake – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Westlake – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Westlake – dzielnica Los Angeles

Osoby:
 Donald Edwin Westlake